Череменец — название населённых пунктов в России:

 Череменец — местечко в Лужском районе Ленинградской области.
 Череменец — деревня в Солецком районе Новгородской области.